Miejscowości w USA:
 Sigourney – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
Gminy w USA:
 Sigourney (ang. Sigourney Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk